La Paix (Nieuw-Amsterdam), een rijksmonument in het Drentse Nieuw-Amsterdam
La Paix (restaurant), een restaurant in Anderlecht
La Paix (loge), een vrijmetselaarsloge
La Paix (Pauluskreek), een voormalige plantage in Suriname